Игловаш — река в России, протекает по Архангельской области. Устье реки находится в 70 км от устья реки Ёрга по правому берегу. Длина реки составляет 12 км. Площадь водосборного бассейна — 72 км².

Правый приток — река Палова.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Двинско-Печорскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Северная Двина от впадения реки Вычегда до впадения реки Вага, речной подбассейн реки — Северная Двина ниже места слияния Вычегды и Малой Северной Двины. Речной бассейн реки — Северная Двина.

Код объекта в государственном водном реестре — 03020300112103000026763.

Примечания 

Реки Архангельской области